

Classifica

Risultati

Classifica marcatori 
5 reti
 János Farkas
 Henning Frenzel

3 reti
 Kresten Bjerre
 Flórián Albert
 Kálmán Mészöly

2 reti

 Tom Søndergaard
 Herbert Pankau
 Ferenc Bene
 Johan Cruijff
 Piet Keizer
 Wim Suurbier

1 rete

 Erik Dyreborg
 Gerhard Körner
 Wolfram Löwe
 Eberhard Vogel
 Dezső Molnár
 Zoltán Varga
 Rinus Israël
 Jan Mulder
 Miel Pijs
 Sjaak Swart
 Willy van der Kuijlen

Collegamenti esterni 
 
 

 
 1968